Bas Borreman, Nederlandse triatleet (geb. 1980);
Jan Borreman (of Borman en Borremans), beeldsnijder  (werkzaam in Brussel in de periode van 1479 tot 1520); 
Passchier Borreman (of Borremans), beeldsnijder  (werkzaam in Brussel in de periode van 1509 tot 1537), zoon van Jan Borreman.